787 може да се отнася за:

 787 година от новата ера
 787 година преди новата ера
 787, число
 787 Москва, астероид
 NGC 787, галактика
 Боинг 787, американски самолет
 Порше 787, американски самолет